Bootsrennen bezeichnet

 ein Synonym für Regatta
 Rennen im Motorbootsport